A-1 ligu, najviši rang hrvatskog košarkaškog prvenstva u ženskoj konkurenciji je za sezonu 2008./09. osvojila ekipa Gospić Croatia Osiguranja.

Sudionici 
 Ragusa, Dubrovnik *
 Gospić Croatia Osiguranje, Gospić *
 Studenac, Omiš
 Mursa, Osijek
 Plamen, Požega
 Biska, Pula
 Jolly JBS, Šibenik *
 Zadar, Zadar
 Agram-ZG, Zagreb
 Croatia 2006, Zagreb
 Mataš Novi Zagreb, Zagreb
 Medveščak, Zagreb *
* prvi dio prvenstva igrali u WABA Multipower ligi

Ljestvice i rezultati

Prvi dio prvenstva (A-1 liga)

A-1 Liga za prvaka

A-1 Liga za ostanak 
Poredak na osnovu postignutih rezultata u Ligi za ostanak.

Doigravanje

Poveznice 
 WABA Multipower liga 2008./09.

Izvori 
 kosarka.org, statistički centar 

2008-09
ž-1-A-1